CDH est un sigle qui peut signifier :
 Carrefour de l'horloge, un cercle de réflexion français ;
 Centre démocrate humaniste, un parti politique belge francophone ;
 Comité de diffusion de l'Humanité ;
 Conseil départemental d’hygiène ;
 Conseil des Droits de l'Homme (ONU) ;
 Chronique d'en Haut, une émission de TV française (sur la chaine France 3) dont le thème est la montagne.

CDH est un code qui peut signifier :
 Harrell Field, Camden, Arkansas, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CDH peut aussi signifier :
 cadhérine, une protéine .

Sigle de 3 caractères